Бекренево — название населённых пунктов.

Россия 
 Бекренево — деревня в Белозерском районе Вологодской области.
 Бекренево — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Бекренево — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Бекренево — деревня в Антроповском районе Костромской области.
 Бекренево — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.
 Бекренево — деревня в Ярославском районе Ярославской области, Ивняковское сельское поселение.
 Бекренево — деревня в Ярославском районе Ярославской области, Карабихское сельское поселение.
 Бекренево — бывшая деревня в Большесельском районе Ярославской области, урочище.